Brigitte Rougeron (née en 1961), athlète française
 Camille Rougeron (1893-1980), ingénieur français
 Georges Rougeron (1911-2003), homme politique français
 Jean Rougeron, réalisateur, scénariste et directeur artistique français.